Чемпионат Европы по хоккею на траве среди женщин 2009 года — 9-й розыгрыш чемпионата Европы по хоккею на траве среди женских сборных команд. Турнир прошёл с 22 по 29 августа 2009 года на стадионе «Wagener Stadium» в городе Амстелвен (Нидерланды) (одновременно там же проходил и чемпионат Европы среди мужчин).

Победителями чемпионата (в 7-й раз в своей истории) стала сборная Нидерландов, победившая в финале сборную Германии со счётом 3:2. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Англии, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Испании со счётом 2:1.

Результаты игр

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C (за 5-е место) 
Команды, занявшие в играх в группах «А» и «В» 3-е и 4-е место, играли на втором этапе за окончательное распределение мест с 5-го по 8-е. Команды, занявшие по результатам этих игр 7-е и 8-е места, отправлялись в 2011 году в более низший дивизион европейского розыгрыша, EuroHockey Nations Trophy. Если команды играли между собой в группах «А» или «В», то дополнительные игры между ними не проводились, а результаты этих игр автоматически учитывались в таблице для группы «С».

Плей-офф

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте EHF
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com

2009
Август 2009 года
Спорт в Нидерландах в 2009 году
2009 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Нидерландах
Чемпионаты Европы в Нидерландах
Хоккей на траве
Международные спортивные соревнования в Амстелвене